Birkat habait (en hebreo: ברכת הבית, Birkat haBayit, Bendición del hogar) es una oración judía comúnmente hallada en placas en la pared o en jamsas y colocada en la entrada de casas judías. Existen varias versiones, pero ésta es la más común:

Texto

Referencias 

Oraciones judías